Centraal Park van Helsinki, een park in Helsinki, Finland
Centraal park van Shinjuku, een park in Shinjuku, Japan 
Centraal park voor cultuur en vrije tijd, een park in Almaty, Kazachstan

Zie ook 
 Central Park (doorverwijspagina)